De finale van de League Cup van het seizoen 2011/12 werd gehouden op 26 februari 2012. Liverpool nam het op tegen Cardiff City, een Welshe club uit de tweede divisie. Het duel eindigde na 120 minuten op 2-2. In de strafschoppenreeks trok Liverpool aan het langste eind. Dirk Kuijt mocht in de eerste verlenging invallen. Aan het begin van de tweede verlenging scoorde hij een doelpunt voor Liverpool. Ook in de daaropvolgende strafschoppenreeks was hij trefzeker. Linksbuiten Stewart Downing werd na afloop verkozen als man van de wedstrijd.

Finale

Wedstrijd

Zie ook
FA Cup 2011/12
Engels voetbalkampioenschap 2011/12
Football League Cup 2011/12

2012
Liverpool FC
Cardiff City FC
League Cup
League
Sportevenement in Londen